Вильгельм Иерузалем (; 11 октября 1854, Дрениц, Богемия — 15 июля 1923, Вена, Австрия) — австрийский историк, психолог, педагог.

Приверженец Фехнера и Вундта. Написал: «Alexanders des Grossen Leben und Thaten» (B., 1885); «Psychologische Sprachbetrachtung» (1886); «Lehrbuch der empirischen Psychologie» (1890). Книга о слепоглухонемой американке Лоре Бриджмен «Laura Bridgeman: Erziehung einer Taubstumm-Blinden» (1891).
Герберт Gantschacher: забыли хватай! — Обмен письмами между австрийско-еврейского философа Вильгельма Иерусалиме и американской слепоглухими автор Хелен Келлер. — Знак Дело в Вене 2009.

Среди учеников Иерузалема были политик Карл Реннер, композитор Виктор Ульманн, поэт Антон Вильдганс.

Литература 
 

Историки Австрии
Психологи Австрии
Философы Австрии
Историки по алфавиту
Психологи по алфавиту
Похороненные на Дёблингском кладбище